Arkenstone ist der Familienname folgender Personen:

 David Arkenstone (* 1952), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Diane Arkenstone (* 1960), US-amerikanische Musikerin

Siehe auch:
 Gegenstände in Tolkiens Welt #Der Arkenstein